Las Rutas del vino de San Juan, es la denominación que recibe el circuito turístico temático, donde se puede observar comprender y conocer el desarrollo y el funcionamiento de la actividad vitivinícola de la provincia de San Juan, en Argentina.

El área de producción de vinos más importante de San Juan es el denominado Valle del Tulúm, el cual presenta un clima seco y templado, óptimo para el cultivo y producción del Syrah (cepa muy bien adaptada a la región) y otros vinos finos de mesa y licorosos.

Ruta del centro 
Constituida por las bodegas:
Graffigna
Antigua Bodega
Duk de Saint Remy

Ruta del norte 
Constituida por la siguiente bodega:
Juan José Diapolo: El Milagro
Con un número escaso de bodegas, abarca al departamento Albardón.

Ruta del sur 
Constituida por las siguientes bodegas:
Champañera Miguel Mas
Segisa 
La Guarda
Fabril Alto Verde 
Las Marianas 

Esta ruta se localiza en el área sur del nombrado valle, abarcando principalmente al departamento Pocito

Ruta del este 
Constituida por las siguientes bodegas:
Callia
Casa Montes
Augusto Pulenta
Abarca a los departamentos Caucete y San Martín

Ruta del oeste 
Constituida por las bodegas:
Merced del Estero
Cava de Zonda
Abarca al departamento Rivadavia

Fuente consultada 
 SAN JUAN TURISMO

Turismo en la provincia de San Juan
Vino de Argentina